Генріх II Підперезаний (; бл. 1020 — 1078) — граф Лувену і маркграф Брюсселю в 1054—1078 роках.

Син графа Ламберта II і Оди Верденської. Посів владу після загибелі батька 1054 року. Про більшу частину п анування відомостей обмаль. В 1071 він підтримав Ріхільду і графа Арнульфа III в боротьбі з Робертом Фризьким за Фландрію. 

Генріх I помер у 1078 році. Його поховано в Нівелському абатстві. Його вдова на згадку про нього подарувала Ортен єпископству Утрехт. Владу спадкував старший син Генріх III.

Примітки

Джерела 
 Carl Knetsch, Das Haus Brabant. Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von Hessen, Darmstadt, vol. 1, 1917, S. 18, Tafel II
Alphonse Wauters. Henri II // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1887. — Vol. 9. — P. 99—101. (фр.)

Графи Лувену
лувенський дім